Dannie Heineman – ingegnere, imprenditore e filantropo statunitense
 Dave Heineman – politico statunitense
 Lars Heineman – ex calciatore svedese
 Rebecca Heineman – designer e programmatrice statunitense